Назва «Пирогове» має відношення до наступних об'єктів:

Пирогове  — пасажирський зупинний пункт Полтавського напрямку. Розташований між станціями Люботин-Західний та Огульці імені Олександра Пучка. Пункт розташований у селі Буцьківка Валківського району.

 Пирогове — Мікрорайон в м.Вінниця (Пироговський масив), названий в честь хірурга М.І.Пирогова де розміщений Національний музей-садиба М.І.Пирогова, за часів Пирогова - селище "Вишня".

Пирогово — розповсюджений російський топонім, в українській вимові трансформувався на «Пирогове».

Див. також 

 Пирогів

Примітки